A segunda edição do torneio de  futebol nos Jogos Pan-americanos foi disputada na Cidade do México, de 13 a 22 de Março de 1955. Quatro equipes competiram, com a Argentina defendendo o título.

Partidas

Premiação

Classificação final

Ligações externas 
 

Futebol
1955
Pan